Ви́ктор Зу́бов: Зубов, Виктор Васильевич (род. 1952) — советский бегун-марафонец.
 Зубов, Виктор Геннадиевич (1914—1982) — советский педагог, учёный, профессор кафедры общей физики МГУ, академик АПН СССР.
 Зубов, Виктор Петрович (1921—2002) — военный лётчик, гвардии полковник, участник ВОВ, Герой Российской Федерации.